II liga 2015/2016 – 2. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2014 roku, wprowadzającej jedną grupę ogólnopolską zamiast dotychczasowych dwóch. W rozgrywkach wzięło udział 18 drużyn, grając systemem kołowym.

Drużyny 

Objaśnienia:
W poprzednim sezonie ROW 1964 Rybnik występował pod nazwą Energetyk ROW Rybnik.
Błękitni Stargard do końca 2015 występowali pod nazwą Błękitni Stargard Szczeciński.
Kotwica Kołobrzeg utrzymała się w II lidze, ponieważ Widzew Łódź – 17. drużyna I ligi 2014/2015 – nie otrzymał licencji na grę w II lidze.
Gryf Wejherowo awansował bezpośrednio na trzeci szczebel rozgrywkowy, bowiem z udziału w barażach zrezygnował mistrz III ligi, grupy III – Formacja Port 2000 Mostki.

Rozgrywki 
Drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej.

Trzy czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do I ligi, 4. drużyna zagrała w barażach o wejście na drugi poziom rozgrywkowy. Cztery ostatnie zespoły miały spaść do III ligi, ale wobec wycofania się Dolcanu Ząbki z rozgrywek I ligi relegowane miały być trzy drużyny. Ponieważ w trakcie rozgrywek II ligi wycofał się Okocimski KS Brzesko, został przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli i automatycznie zdegradowany o dwie klasy rozgrywkowe, więc do II ligi spaść drużyny z miejsc 16. i 17., a 15. zespół miał zagrać w barażach. Po zakończeniu rozgrywek licencji na grę w I lidze w kolejnym sezonie nie dostał Zawisza Bydgoszcz, wobec czego także został karnie zdegradowany, a baraż o miejsce w I lidze został odwołany – obaj jego uczestnicy zagrają na drugim poziomie ligowym w sezonie 2016/2017. Klub z Bydgoszczy nie ubiegał się o licencję na grę w II lidze, wobec czego utrzymał się jedyny ze spadkowiczów, który ją otrzymał – Gryf Wejherowo.

Tabela 

 ||rowspan=11|

 ||

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Lider kolejka po kolejce

Najlepsi strzelcy 

• Opracowano na podstawie: 90minut.pl

Bramki samobójcze 

• Opracowano na podstawie: 90minut.pl

Hat-tricki

Trenerzy 
Źródło: 90minut.pl

Stadiony

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Piłki Nożnej

2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie